Фраксион ел Насимијенто има више значења:

 Фраксион ел Насимијенто (Сан Лукас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион ел Насимијенто (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику